Олена Лиховцева була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Марія Венто.

Ай Суґіяма виграла титул, перемігши у фіналі Венто з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)
 n/a
  Ай Суґіяма (переможниця)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Йоаннетта Крюгер (1-ше коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Thalgo Australian Women's Hardcourts 1998 Draw

Одиночний розряд